Ки́ево () — небольшое село в Хорватии, в далматинской глубинке юго-восточнее Книна. В административном отношении принадлежит Шибенско-Книнской жупании.

Местоположение 
Киево лежит под горами Динара в плодородной долине у истока реки Цетина. Село расположено на автомагистрали национального значения D1 между городами Врлика и Книн.

История 
Во времена Первой мировой войны погибли тридцать четыре жителя Киева.

В период Второй мировой Киево вошло в состав марионеточного Независимого Государства Хорватия. Весной 1942 года поселение взяли югославские партизаны. Примерно половина населения села бежала и переселилась в Славонию и Срем. 27 января 1943 в Киево пришли четники и успешно взяли его. Всего в этой войне погибло 209 жителей Киева.

Война в Хорватии 
Киево получило печальную известность в 1990 и 1991 годах в ходе войны в Хорватии между хорватами и  краинскими сербами, отказавшимися признать сецессию Хорватии и пытавшимися создать Республику Сербская Краина. Хорватское министерство внутренних дел создало в Киеве полицейский участок. Село тогда насчитывало 1261 жителя, 99,6 % из которых были хорватами, но его окружали этнически сербские села Полача, Цивляне и Цетина. Поэтому вскоре Киево был взято в кольцо и осаждено сербскими войсками Милана Мартича, который 17 августа 1991 приказал построить баррикады, чтобы преградить любой доступ в село. 18 августа 1991 Милан Мартич предъявил ультиматум полиции и жителям Киева с требованием покинуть село.

В конце концов, 26 и 27 августа 1991 подразделения Югославской Народной Армии под командованием полковника Ратко Младича, вошли в село, в результате всё хорватское население бежало в Дрниш. Киево сровняли с землёй, не уцелел ни один дом. Корреспондент Белградского телевидения Весна Югович запечатлела эти события. Международный трибунал по бывшей Югославии включил этническую чистку в Киеве в обвинительное заключение по делу Мартича и Младича. Милан Мартич был осуждён, тогда как Ратко Младич более 15 лет успешно скрывался от трибунала, и только 26 мая 2011 был разоблачён, арестован, и защищается на судебном процессе в Гаагском трибунале.

Примечания

Ссылки 
 Официальная веб-страница 

Общины Шибенско-Книнской жупании